C'est pas moi, c'est l'autre, un film français de Jean Boyer sorti en 1962 ;
C'est pas moi, c'est l'autre, un film québécois d'Alain Zaloum sorti en 2004.

Voir aussi 
 C'est pas moi ! (I Didn't Do It), série télévisée américaine, diffusée entre 2014 et 2015